Liam Garvey (né le  à Chicago, Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quelques saisons avec les Huskies de Michigan Tech, il se joint aux Iguanas de San Antonio pour y entamer une carrière professionnelle. Il signe ensuite avec les Komets de Fort Wayne y jouant 55 parties. En 1997-1998, il évolue dans la province du Québec au Canada, jouant pour les Rafales de Québec avec lesquels il récolte 30 points.

Il s'exile par la suite en Allemagne où il joue quelques saisons entre 1998 et 2004. Il a aussi joué en Suisse et en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||Lancers d'Omaha ||USHL ||18 ||2 ||5 ||7 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||33 ||3 ||7 ||10 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||32 ||3 ||6 ||9 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||40 ||1 ||10 ||11 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||31 ||6 ||7 ||13 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Iguanas de San Antonio ||LCH ||50 ||11 ||39 ||50 ||118 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|1996-1997 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||19 ||4 ||15 ||19 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||55 ||5 ||10 ||15 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Rafales de Québec ||LIH ||69 ||9 ||21 ||30 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||50 ||10 ||29 ||39 ||190 ||12 ||2 ||5 ||7 ||20
|-
|1999-2000 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||55 ||8 ||23 ||31 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Kölner Haie ||DEL ||58 ||1 ||15 ||16 ||58 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2001-2002 ||ESC Moskitos Essen ||DEL ||59 ||7 ||13 ||20 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||5 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HC Bâle ||LNB ||14 ||3 ||9 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Luleå HF ||Elitserien ||21 ||1 ||2 ||3 ||10 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||43 ||2 ||13 ||15 ||38 ||6 ||0 ||3 ||3 ||14

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Chicago
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Kölner Haie
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du Luleå HF
Joueur du HC Bâle
Joueur des Jackals d'Elmira
Défenseur de hockey sur glace